Okręty Royal Navy o nazwie HMS "Valiant". Najbardziej znany jest HMS "Valiant" – pancernik z okresu obu wojen światowych:

Pierwszy "Valiant" był okrętem liniowym (third-rate), który posiadał 74 działa i został zwodowany w 1769.
Drugi "Valiant" był okrętem liniowym (third-rate), który  został zwodowany w 1807.
Trzeci "Valiant" był okrętem liniowym (third-rate), który  został zwodowany w 1825.
Czwarty "Valiant" był okrętem pancernym (ironclad) typu Hector, który został ukończony w 1868 i został złomowany w 1957.
Piąty "Valiant" był pancernikiem typu Queen Elizabeth, który brał udział w działaniach I i II wojny światowej.
Szósty "Valiant" (S102) był okrętem podwodnym, główną jednostką swojego typu. Został zwodowany w 1963 i wycofany ze służby w 1994.

Okręty o tej nazwie zostały odznaczone 17 wyróżnieniami bitewnymi (battle honours), z tego dziewięcioma - pancernik z okresu obu wojen światowych: 
Belleisle 1761, Hawana 1762, Ushant 1778, Ushant 1781, The Saintes 1782, "Wspaniały pierwszy czerwca" 1794, Groix 1795, Basque Roads 1809, bitwa jutlandzka 1916, Norwegia 1940, Morze Śródziemne 1940-43, konwoje maltańskie 1941, bitwa koło przylądka Matapan 1941, bitwa o Kretę 1941, Sycylia 1943, Salerno 1943, Sabang 1944

Przypisy 

Valiant